Самаревац може бити:

 Самаревац (Градачац), насељено мјесто у општини Градачац, Федерација БиХ, БиХ
 Самаревац (Пелагићево), насељено мјесто у општини Пелагићево, Република Српска, БиХ